Matang Puntong (Seunudon), een plaats in Indonesië
Matang Puntong (Samudera), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing